Semur est un nom de lieu, également porté par plusieurs personnalités.

Toponymie 
Semur fait référence à plusieurs communes françaises :
 Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), et certaines communes avoisinantes :
 Bierre-lès-Semur ;
 Courcelles-lès-Semur ;
 Massingy-lès-Semur ;
 ou des divisions administratives passés ou actuelles :
 Ancien district de Semur, de 1790 à 1795, renommé district de Marcigny ;
 Ancien arrondissement de Semur ;
 Canton de Semur-en-Auxois
 Semur-en-Brionnais (Saône-et-Loire) ;
 Semur-en-Vallon (Sarthe).

Personnalités 
Plusieurs personnalités portent le nom de Semur :
 Hugues de Semur (ou de Cluny) (1024-1109), abbé de Cluny et saint ;
 Raingarde de Semur (v. 1075-1134), religieuse, considérée bienheureuse.
 Renaud de Semur (), archevêque de Lyon.
 Joëlle Semur (née en 1960), athlète française.

Autres 
 Le semur est un ragoût de viande indonésien.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme